Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Qatar Total Open 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Sie Su-wej a Pcheng Šuaj, jehož členky nestartovaly společně. Sie nastoupila s Mirzaovou, s níž prošla opět do finále. Pchengová se turnaje nezúčastnila.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený americký pár Raquel Kopsová-Jonesová a Abigail Spearsová, který ve finále zdolal tchajwansko-indické turnajové jedničky Sie Su-wej a Saniu Mirzaovou výsledkem 6–4 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů, které jim poprvé v kariéře zajistily průnik do elitní desítky žebříčku WTA ve čtyřhře, když v následné pondělní klasifikaci spolusdílely 10. příčku.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Sania Mirzaová (finále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (semifinále)
  Martina Hingisová /  Flavia Pennettaová (1. kolo)
  'Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2015
WTA Tour 2015